Мари Юхач (; урожденная Гольке (); 15 марта 1879, Ландсберг-на-Варте, Германия — 28 января 1956, Дюссельдорф, ФРГ) — деятельница СДПГ, борец за социальные реформы и права женщин.

Биография 

В 1893 году, после окончания восьмилетней школы в Ландсберге-на-Варте, Мари поступила в горничные, а после этого некоторое время трудилась на фабрике. В 1896—1898 годах работала санитаркой. Затем, пройдя обучение, она стала работать портнихой и занималась этим до 1913 года. В 1903—1906 годах была замужем за портным Бернхардом Юхачем. Во время Первой мировой войны вместе с Анной Марией Шульте, Элизабет Рёль и Эльзой Меерфельд работала в центре по предоставлению надомной работы, а также входила в состав продовольственной комиссии.

Заинтересовалась политикой под влиянием прочитанных книг социалиста Августа Бебеля («Женщина и социализм») и пацифистки Берты фон Зутнер («Долой оружие!»). Являлась членом СДПГ с 1908 года. В 1917 году, после того, как в составе левого крыла, создавшего НСДПГ, СДПГ покинула Клара Цеткин, Юхач по предложению Фридриха Эберта заняла в руководстве партии её пост секретаря по делам женщин, а также сменила её в качестве главного редактора женской газеты Die Gleichheit.

В 1919 году Юхач стала одной из 37 женщин, избранных в Веймарское учредительное собрание (также в числе депутатов от СДПГ была избрана её сестра Элизабет Рёль). 19 февраля она выступила с речью, которую начала следующими словами:

Господа и дамы! (Оживление в зале.) Это первый случай, когда женщина получила право выступать в парламенте свободно и наравне с мужчинами, и я с полной объективностью могу констатировать, что это является революцией и знаком того, что Германия преодолевает старые предрассудки.

Стала единственной женщиной в конституционном комитете Учредительного собрания.

13 декабря 1919 года основала организацию по оказанию благотворительной помощи рабочим Arbeiterwohlfahrt (AWO) и возглавляла её до 1933 года.

В 1920—1933 годах была членом рейхстага.

После прихода нацистов к власти ими была сожжена книга Юхач «Благотворительная помощь рабочим», а сама Юхач иммигрировала в Саар. После того, как 13 января 1935 года население Саара проголосовало за воссоединение с Германией, переехала в Эльзас, а после начала Второй мировой войны — в Париж, а затем в Марсель. В 1941 году нелегально приехала в США.

В 1949 году вернулась в Германию и стала почетным председателем AWO.

Память 
В честь Юхач названы улицы в нескольких городах. В 1969 году AWO учредила памятную медаль имени Мари Юхач. Её имя носит зал в здании бундестага, где заседает руководство фракции СДПГ. В 2003 году немецкая почта выпустила в серии «Деятельницы немецкой истории» почтовую марку с портретом Юхач номиналом 1 евро.

Примечания

Литература 
 Schumacher, Martin; Lübbe, Katharina; Schröder, Wilhelm Heinz. M.d.R. Die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus. Politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung, 1933—1945. Eine biographische Dokumentation. — 3. Auflage. — Düsseldorf: Droste, 1994. — ISBN 3-7700-5183-1.

Ссылки 

 Биография в энциклопедии FemBio
 Биография на сайте Archiv der deutschen sozialen Demokratie (Friedrich-Ebert-Stiftung)
 Биография на сайте берлинской организации СДПГ

Деятели феминизма Германии
Члены Социал-демократической партии Германии
Иммигрировавшие во Францию из Германии
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Женщины-политики Германии